Тесные врата — узкие ворота.

 Тесные врата — библейская притча (-29)
 «Тесные врата» — 4-я глава повести английского писателя Джона Буньяна «Путешествие Пилигрима в Небесную страну» (1678—1684).
 «Тесные врата» — повесть французского писателя Андре Жида (; 1909).
 «Тесные врата» — российский кинофильм режиссёра С. Ткачёва (2009).